Яни́на Дисла́вовна Провалинская-Коро́льчик (; род. 26 декабря 1976, Хрищеновичи) — белорусская толкательница ядра. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2000). Олимпийская чемпионка (2000) и чемпионка мира (2001).

Замужем за известным белорусским певцом Владимиром Провалинским.

Политические взгляды 
Подписала открытое письмо спортивных деятелей страны, выступающих за действующую власть Беларуси после жестких подавлений протестов в 2020 году.

Достижения 

 PB — личный рекорд.

 Орден Отечества III степени (2000)

Примечания

Ссылки 
 

Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Белоруссии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Толкатели ядра Белоруссии